Apsines fou un sofista atenenc esmentat per Suides, pare d'Onasimus i avi d'Apsines el jove
 Apsines el jove, sofista i polític atenenc 
 Apsines de Gàdara sofista i retòric grec